Municipio de Sandstone puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sandstone (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Sandstone (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.